Фальк — немецкая () и еврейская фамилия (, также личное имя).

Фамилия 
 Фальк, Адальберт (1827—1900) — прусский государственный деятель.
 Фальк, Анн Мари (1916—1988) — шведская писательница и переводчица.
 Фальк, Антон Рейнгард (1777—1843) — нидерландский политический деятель.
 Фальк, Армин (род. 1968) — немецкий экономист.
 Фальк, Аугуст (1882—1938) — шведский актёр и режиссёр.
 Фальк, Бенджамин Джозеф (1853—1925) — американский фотограф.
 Фальк, Габо (1896—1975) — шведская танцовщица и педагог.
 Фальк, Густав Германович (1855—1924) — хирург.
 Фальк, Жанна (1901—1980) — шведская танцовщица, хореограф и преподаватель.
 Фальк, Иеремиас (ок. 1620 — ок. 1667) — гравёр на меди и рисовальщик.
 
 Фальк, Карин (род. 1932) — шведский телепродюсер, телеведущая и режиссёр.
  (1907—2016) — норвежский бизнесмен, долгожитель.
 Фальк, Ли (1911—1999) — американский писатель, театральный режиссёр и продюсер, создатель комиксов о Фантоме и Мандрейке Волшебнике.
 Фальк, Макс (1828—1908) — венгерский политический деятель и публицист.
 Фальк, Маттиас (род. 1991) — шведский игрок в настольный теннис.
 Фальк, Нильс (1784—1850) — шлезвигский юрист и политический деятель.
 Фальк, Пауль (1921—2017) — западногерманский фигурист, выступавший в парном катании с супругой Р. Фальк.
 Фальк, Питер (1927—2011) — американский актёр, режиссёр, продюсер, сценарист.
 Фальк, Расмус (род. 1992) — датский футболист.
 Фальк, Рафаил Александрович (1856—1913) — русский шахматист и шахматный журналист.
 Фальк, Риа (1922—1986) — западногерманская фигуристка, выступавшая в паре с мужем П. Фальком.
 Фальк, Роберт Рафаилович (1886—1958) — русский живописец-авангардист.
 Фальк, Росселла (1926—2013) — итальянская актриса.
 Фальк, Феликс (род. 1941) — польский режиссёр театра и кино, сценарист, драматург и живописец.
 Фальк, Ханна (род. 1989) — шведская лыжница.
 Фальк, Эдуард Германович (1861—1902) — российский журналист, издатель, редактор.

Составная фамилия 
 Фальк-Регульский, Осип-Франциск (1773—1851) — военный деятель Речи Посполитой, Варшавского герцогства и Царства Польского.
 Фальк-Рённе, Арне (1920—1992) — датский этнограф, писатель и путешественник.

Топоним 
 Фальк — коммуна во французском департаменте Мозель.

См. также 
 Фальке
 Фалько
 Фальков
 Фалк (значения)
 Фолк (значения)